Турнір проводився вперше.

Анна-Лена Фрідзам та Моніка Нікулеску виграли титул, здолавши в фіналі пару Ангеліна Габуєва / Анастасія Захарова з рахунком 6–2, 4–6, [10–5].

Сіяні пари

Сітка

Посилання
Основна сітка 

Astana Open - Doubles
2021 у казахському спорті